Aki Kuroda (pittore) (in giapponese 黒田アキ o 黒田明比古)
Aki Kuroda (musicista) (in giapponese  黒田亜樹)